Bettelheim är ett namn , som burits av bland andra:

 Anton Bettelheim (1851–1930), österrikisk litteraturvetare och skriftställare
 Bernard Jean Bettelheim (1811–1870), protestantisk missionär i Japan 
 Bruno Bettelheim (1903–1990), psykolog
 Charles Bettelheim (1913–2006), ekonom
 Jacob Bettelheim (1841–1909), österrikisk-tysk dramatiker under pseudonymen Karl Tellheim

Se även 
 Caroline von Gomperz-Bettelheim

Judiska efternamn
Tyska efternamn